

Kunst
 Wicked (roman), een roman van Gregory Maguire gebaseerd op The Wonderful Wizard of Oz
 Wicked (musical), een musical gebaseerd op de roman van Gregory Maguire 
 Wicked (album), het originele album van de cast met daarin de nummers van de musical
 Wicked (1931), een film uit 1931 met daarin Elissa Landi, Victor McLaglen en Una Merkel
 Wicked (1998), een film uit 1998 van Michael Steinberg met daarin Julia Stiles 
 Wicked (boekenserie), een kinderboekenserie van Paul Jennings en Morris Gleitzman
 Wicked (nummer), een nummer van rapper Ice Cube

Achtbanen
 Wicked (Lagoon), een achtbaan in het Lagoon Amusement Park in Farmington, Utah
 Wicked Twister, een achtbaan in Cedar Point in Sandusky, Ohio

Overige
 Wicked Pictures, een Amerikaanse pornografische filmstudio
 Wicked (computerspel), een computerspel uit de jaren tachtig